Мацьків, Мацків

 Мацків Володимир
 Мацьків Тарсикія
 Мацьків Теодор Іванович (1918 року народження) — український історик на еміграції, дослідник доби Б.Хмельницького та І.Мазепи, професор.

Українські прізвища
Прізвища на -ів